ostre zapalenie krtani
 przewlekłe zapalenie krtani